Doubs – dipartimento della Borgogna-Franca Contea (Francia)
 Doubs – città del dipartimento di Doubs (Francia)
 Doubs – fiume della Francia e della Svizzera
 Doubs – città del Maryland (Stati Uniti)